Baraniec peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Baraniec, village du powiat de Ciechanów
 Baraniec, village du powiat de Maków

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Baraniec, village